Linda Wild ha battuto in finale Irina Spîrlea 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Amanda Coetzer (secondo turno)
 Wang Shi-ting (secondo turno)
 Yayuk Basuki (secondo turno)
 Marianne Werdel (secondo turno)

 Mana Endō (quarti di finale)
 Lisa Raymond (semifinali)
 Angélica Gavaldón (primo turno)
 Linda Wild (campionessa)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sapporo Open 1993